1800 puede referirse a:

 El número 1800.
 El año 1800 d. C.
 Década del 1800, 1800-1809
 Siglo XIX, 1801-1900.
 Siglo XIX a. C. 1900 a. C - 1801 a. C.
 UTC+08:00 zona horaria .

Telecomunicaciones
GSM-1800
1-1800; ver número de teléfono único

Otros
1800 Club rascacielos en Miami.
Arc 1800, estación de esquí, Francia.
AMD Athlon XP 1800+, Microprocesador.
Austin 1800, coche.
NS class 1800, locomotora eléctrica.
Volvo P1800, coche.